Nosotros a la mañana (anteriormente llamado Nosotros al mediodía) es un programa de televisión argentino emitido por Canal 13 y producido por Kuarzo Entertainment Argentina. Desde mayo de 2019, es conducido por Joaquín «Pollo» Álvarez, quien reemplazó al conductor original del programa, Fabián Doman para dedicar a su labor en Intratables por América TV. Con el levantamiento de Lo de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani, el programa regresó desde el lunes 12 de julio de 2021 y sigue hasta la actualidad, en realidad iba a finalizar su emisión el viernes 27 de enero de 2023 pero el canal se arrepintió por el bajo rating del programa y le cambiaron de horario, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 10:15 hs.

Sinopsis 
El ciclo aborda temas de actualidad, economía, política, interés general y espectáculos.

Temporadas

Equipo

Véase también 
 Fabián Doman
 El Pollo Álvarez
 Sandra Borghi

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Nosotros a la mañana
 

Programas de televisión de Canal 13 (Argentina)
Programas de Kuarzo Entertainment Argentina
Programas de televisión de espectáculos de Argentina